Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Begivenheder 
 Ebeltoft og Randers fik købstadsrettigheder.

Født

Dødsfald 

 2. december – Audun Hugleiksson (født omk. 1240) bliver hængt i Bergen.
 26. december – Valdemar Birgersson af Sverige, svensk konge (født ca. 1243).

Eksterne henvisninger 

 
02
Artikler om enkelte år